

Localidades
Walker (Iowa)
Walker (Luisiana)
Walker (Michigan)
Walker (Minnesota)
Walker (Missouri)

Televisão
Walker, Texas Ranger
Walker (série de televisão)

Outros
Walker Art Gallery

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de prenomes
Desambiguações de sobrenomes